Le nom d'auteur Le Loeuff peut faire référence à:

 Jean Le Loeuff, paléontologue
 Pierre Le Loeuff (1938-), zoologiste

Homonymie de nom de famille